Уэйн Дональд Брабендер-Коул (; род. 16 октября 1945, Монтевидео, Миннесота, США) — американский и испанский баскетболист и баскетбольный тренер. В составе клуба «Реал» (Мадрид) 13-кратный чемпион Испании, 7-кратный обладатель Кубка Испании, 4-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов и трёхкратный обладатель Межконтинентального кубка. В составе сборной Испании серебряный призёр чемпионата Европы 1973 года и самый ценный игрок этого чемпионата. В 2003 году награждён серебряной медалью ордена «За спортивные заслуги», в 2008 году включён в список 50 человек, внёсших наибольший вклад в развитие Евролиги.

Биография 
Уэйн Брабендер, родившийся в 1945 году в Миннесоте, начал заниматься баскетболом в семь лет. В это время казалось, что у обладавшего хрупким телосложением мальчика нет особых шансов в игре, в которой доминировали более крупные и мощные атлеты. Однако к старшим классам Уэйн был уже лучшим баскетболистом своей школы. Отыграв два года в Уилмарском начальном колледже, он во второй год вывел свою команду в национальное первенство и заставил бороться за себя университеты по всей стране. Последние два года учёбы он провёл в , где был безусловным лидером университетской сборной, установив ряд рекордов, которые не были побиты и через сорок лет: 23,6 очка за игру на протяжении всего периода выступлений, 24,3 очка за игру в одном сезоне, 303 подбора за сезон и 23 подбора в одной игре. В свой выпускной год Брабендер был признан самым ценным игроком Северной конференции NCAA и включён в символическую любительскую сборную США. В 1967 году был выбран на драфте НБА под 145-м общим номером клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс».

В НБА Брабендер сыграть не успел. В том же 1967 году находившийся в США с целью набора игроков тренер мадридского «Реала» Педро Феррандис обратил на соревнованиях Национальной ассоциации межвузовского спорта внимание на молодого невысокого баскетболиста, оценил его способности и пригласил его в Европу. Поскольку позиция, на которой играл Брабендер, во внутреннем испанском первенстве была уже занята в «Реале» другим американским легионером, Майлзом Айкеном, первоначально новичка было решено использовать только в матчах Кубка европейских чемпионов. На практике это означало, что Брабендер должен был тренироваться в одиночку в пустом зале в те дни, когда «Реал» играл матчи чемпионата Испании.

Однако Брабендер быстро продемонстрировал снайперские качества и надёжную игру в обороне, направленную на постоянный контроль звёзд соперника (стиль, освоенный им ещё в Миннесоте), а на традиционном Рождественском турнире «взорвался», набирая в среднем по 30 очков за игру. Аналогичный показатель был достигнут им и в последовавшем за этим розыгрыше Межконтинентального кубка, и в руководстве «Реала» было решено предложить молодому американцу натурализацию. 22 мая 1968 года Брабендер стал гражданином Испании, а через год впервые вышел на площадку в составе сборной этой страны в матче с кубинцами. Испанская команда победила в этой игре со счётом 93:53.

Уже в первый свой сезон в «Реале» Брабендер завоевал с командой Кубок чемпионов. Приняв испанское гражданство, он начал выступать за «Реал» и в чемпионате страны и за следующие 16 лет 13 раз становился с ним чемпионом Испании (в том числе 10 раз подряд между 1968 и 1977 годами), а также семь раз выиграл Copa del Rey. На европейской клубной арене Брабендер и «Реал» в борьбе с «Иньисом» (Варезе), московским ЦСКА и «Маккаби» (Тель-Авив) выигрывали Кубок европейских чемпионов также в 1974, 1978 и 1980 годах. В победных для «Реала» финалах Брабендер набирал соответственно 22 очка (против «Спартака» (Брно), 22 и 16 (в 1974 и 1978 годах против «Иньиса») и 12 (против «Маккаби»). Трижды подряд (с 1976 по 1978 год) команда Брабендера становилась обладателем Интерконтинентального кубка, также выиграв чемпионат мира среди клубов 1981 года.

За сборную Испании Брабендер провёл в общей сложности 190 игр; этот показатель мог бы быть выше, если бы не преследовавшие его травмы, включавшие разрыв коленных связок уже в 1969 году, перелом большого пальца годом позже и тяжёлое пищевое отравление в ходе чемпионата Европы 1971 года. Через два года после этого на чемпионате Европы, проходившем в Испании, Брабендер вместе с командой страны-организатора завоевал серебряные медали — первые в истории сборной Испании с 1935 года. По ходу этого турнира он набирал в среднем по 19,3 очка за матч, включая 20 очков в финальной игре против югославов, впервые ставших чемпионами Европы, и был признан самым ценным игроком чемпионата. Со сборной Испании Брабендер выступал также на чемпионатах мира 1974 года (4-е место и победа над командой США на предварительном этапе) и 1982 года и на Олимпийских играх в Мюнхене и в Москве. На чемпионате мира 1974 года Брабендер был включён в символическую первую сборную мира.

Отыграв в «Реале» 16 сезонов, Брабендер перешёл в другой столичный клуб — «Кахамадрид», где провёл последние два года своей игровой карьеры. Он завершил выступления в возрасте 39,5 лет. Его сын, Давид Брабендер, тоже стал профессиональным баскетболистом. По окончании игровой карьеры Уэйн Брабендер стал тренером. Среди постов, которые он занимал в этом качестве — помощник главного тренера национальной сборной на Олимпиаде в Сеуле. В сезоне 1990/1991 он в качестве тренера на один год вернулся в «Реал». В дальнейшем Брабендер занимал пост спортивного директора баскетбольного клуба «Ильескас». В 2003 году он был награждён серебряной медалью ордена «За спортивные заслуги», а в 2008 году его имя было включено в список 50 человек, внёсших наибольший вклад в развитие Евролиги.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте АБК-лиги
 Статистика  на сайте ФИБА Европа

Баскетболисты Испании
баскетболисты США
Игроки сборной Испании по баскетболу
Игроки БК «Реал» Мадрид
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Баскетбольные тренеры Испании
Тренеры БК «Реал Мадрид»